Le patronyme Ardisson (Variantes : Ardissone, Ardissoni, Ardizzon, Ardizzone, Ardizzoni, Arduzzoni), bien qu'ayant une consonance française, est d'origine italienne, plus précisément d'origine ligure (région de Gênes).

Patronyme 

 Alexandra Valetta-Ardisson (1976-), femme politique française ;
 Annette Ardisson (1950-2019), journaliste française de radio ;
 Béatrice Ardisson (1963-), musicienne, compositrice et styliste française. 
 Edmond Ardisson (1904-1983), acteur français originaire de Marseille ;
 Giorgio Ardisson (1931-2014), acteur italien originaire de Turin ;
 Thierry Ardisson (1949-), animateur et producteur de télévision français ;
 Victor Ardisson (1872-1944), nécrophile français surnommé le « Vampire du Muy ».

Patronyme italien